Боке () — ефект розмиття фону в фотографії, прийом у фотографії, коли частина зображення залишається не у фокусі.
 Боке (1819–1895) — математик, учень Коші.

 Боке — місто в Гвінеї.
 Боке — велике родовище бокситів у Гвінеї.
 Боке — село в Східно-Казахстанській області.
 Боке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.